Ото Ланг (продуцент и скијаш)
 Ото Ланг (адвокат и политичар)
 Ото Ланг (глумац и режисер)

Види још 
 Ото Ланге
 Ото Винсент Ланге